Pierre Ottoboni est le nom du pape Alexandre VIII qui vécut de 1610 à 1691.
 Pietro Ottoboni est un cardinal qui vécut de 1667 à 1740, neveu du Pape Alexandre VIII.